Cebiv je dopravna D3, která se nachází v katastrálním území stejnojmenné obce Cebiv. Leží na trati Pňovany–Bezdružice. Dopravnu obsluhují osobní vlaky, které sem jezdí z Plzně, Pňovan a Bezdružic. Touto dopravnou končí úsek pro nákladní přepravu na této trati. V blízkosti je i přejezd, přes který vede cyklotrasa č. 2215 (Trpísty–Černošín).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Cebiv na webu ŽelPage
 Cebiv na webu Českých drah

Železniční stanice v okrese Tachov
Železniční stanice otevřené v roce 1901
Železniční trať Pňovany–Bezdružice
Cebiv